Der Name Follenius ist die latinisierte Form des Familiennamens Follen.
Bekannte Namensträger sind:

 August Adolf Follenius, Burschenschafter, Schriftsteller und Verleger; siehe Adolf Ludwig Follen
 Karl Follen (auch: Follenius, später in den USA: Charles Follen; 1796–1840), deutsch-amerikanischer Gelehrter, Schriftsteller und radikaler Demokrat des Vormärz
 Emanuel Friedrich Wilhelm Ernst Follenius (1773–1809), deutscher Schriftsteller
 Ludwig Follenius  († 1878), Kreisrat im Großherzogtum Hessen
 Monika Follenius (* 1954), deutsche Malerin
 Paul Follenius, Gründer der Gießener Auswanderungsgesellschaft und Farmer in den USA, siehe Paul Follen